MMO son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 Videojuego multijugador masivo en línea, por las siglas en inglés de Massively multiplayer online.
 Maestro Mayor de Obras, oficio de la construcción.
Maestro mayor de obras, título técnico profesional de origen medieval

Referencias